Трушкино — название населённых пунктов в России:

 Трушкино — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Трушкино — исчезнувшее село в Воронежской области. Уничтожено в июле 1942 года. 
 Трушкино — исчезнувшая деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Трушкино — деревня в Киреевском районе Тульской области.

Примечания